Ulrika Karlsson kan syfta på:

 Ulrika Carlsson (född 1935), lärare och skulptör som nu heter Ulrika Thunstedt
 Ulrika Carlsson (född 1965), politiker som numera heter Ulrika Heie
 Ulrika Karlsson (fotbollsspelare) (född 1970), fotbollsspelare i Bälinge IF.
 Ulrika Karlsson (politiker) (född 1973), moderat politiker.